Cap Rodney ou Cape Rodney peut désigner :
 Cap Rodney en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Cap Rodney en Alaska, aux États-Unis ;
 Cap Rodney en Nouvelle-Zélande, près de la réserve marine du cap Rodney et de la pointe Okakari.